Ciudad de Cáprica, el mayor centro urbano del planeta Caprica en la serie Battlestar Galactica, fue la capital de las Doce Colonias de Kobol. 

El área urbana se extendía a orillas del océano, dividida por un río que fluía hacia el mar desde lagos situados en las colinas más allá de los límites de la ciudad. Con siete millones de habitantes, Ciudad de Cáprica fue la sede del poder legislativo, ejecutivo y judicial del Gobierno Colonial así como de su fuerza policial, Policía de Ciudad de Cáprica. Instalaciones del Ejército Colonial incluyendo puertos espaciales así como la Red Central de Defensa Colonial estaban situadas dentro de los límites de la ciudad.
Un gran aeropuerto/puerto espacial conectaba la urbe con otras ciudades y con el resto de las Doce Colonias; más allá de este, en las colinas, predominaban los asentamientos urbanos aislados. La ciudad estaba también rodeada por cierto número de pequeñas aldeas, como por ejemplo Oasis. Entre las grandes mentes de Ciudad de Cáprica cabe destacar al famoso científico Gaius Baltar. Antes de convertirse en Gobernador de Caprica y posteriormente, hasta el ataque Cylon, Presidente de las Doce Colonias, Richard Adar sirvió como alcalde de la ciudad.

Durante el ataque Cylon a las Doce Colonias, Caprica fue devastada por un bombardeo nuclear en el que Ciudad de Cáprica y la mayoría de sus habitantes fueron aniquilados en una explosión nuclear de cincuenta megatones.

Lugares de Battlestar Galactica (2003)